Torquay United FC (celým názvem: Torquay United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Torquay v nemetropolitním hrabství Devon. Založen byl v roce 1899. Od sezóny 2018/19 hraje v National League South (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a zlatá (do roku 2017 byla hlavní modrožlutá kombinace barev).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Plainmoor s kapacitou 6 500 diváků.

Získané trofeje 
 Devon Senior Cup ( 2× )
 1910/11, 1921/22

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1948/49, 1954/55, 1970/71, 1982/83, 1989/90, 2008/09, 2010/11
 EFL Cup
 3. kolo: 1967/68, 1971/72, 1975/76, 1976/77
 FA Trophy
 Finále: 2007/08
 EFL Trophy
 Finále: 1988/89

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1921–1922: Western Football League (Division One)
 1922–1923: Southern Football League (English Section)
 1923–1927: Southern Football League (Western Section)
 1927–1958: Football League Third Division South
 1958–1960: Football League Fourth Division
 1960–1962: Football League Third Division
 1962–1966: Football League Fourth Division
 1966–1972: Football League Third Division
 1972–1991: Football League Fourth Division
 1991–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League One
 2005–2007: Football League Two
 2007–2009: Conference Premier
 2009–2014: Football League Two
 2014–2015: Conference Premier
 2015–2018: National League
 2018– : National League South

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899
Torquay